Орікаса Фуміко () — відома японська сейю та співачка.

Народилась 27 грудня 1974 року в особливому районі Тайто префектури Токіо.

Відомі ролі 
Орікаса Фуміко знялася в величезній кількості, як анімаційних так і ігрових фільмів та серіалів.

 Аніме 
 Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple
 Ashita no Nadja
 Atashin'chi
 Ayakashi Ayashi
 Battle Programmer Shirase
 Bleach
 Boogiepop Phantom
 Chobits
 Code Geass: Lelouch of the Rebellion
 Dennō Coil
 Devil May Cry: The Animated Series
 Digimon Tamers
 Figure 17 Tsubasa & Hikaru
 Gad Guard
 Gintama
 Great Teacher Onizuka
 Haibane Renmei
 Hell Girl
 Hellsing
 Higurashi no Naku Koro ni
 Higurashi no Naku Koro ni Kai
 Hyakko
 Ichigo Mashimaro
 InuYasha
 Jinki:EXTEND
 Jushin Enbu
 Kaiketsu Zorori
 Kaleido Star
 Kyou Kara Maou!
 Kinnikuman II-Sei
 Konjiki no Gash Bell!!
 Mobile Suit Gundam SEED Destiny
 Nishi no Yoki Majo Astraea Testament
 One Piece
 Pani Poni
 Petite Princess Yucie
 Restol, the Special Rescue Squad
 Saishū Heiki Kanojo
 Samurai 7
 Scrapped Princess
 Shōnen Onmyōji
 Shingetsutan Tsukihime
 Stellvia of the Universe
 Stratos 4
 Strawberry Marshmallow
 Telepathy Shōjo Ran
 The Tower of Druaga: the Aegis of Uruk
 Tokko
 Vampire Knight
 Vandread
 Vandread: The Second Stage
 Xam'd: Lost Memories
 OVA 
 Hellsing Ultimate
 Hourglass of Summer
 SaiKano: Another Love Song
 Saint Seiya: Hades — Chapter Sanctuary
 Saint Seiya: Hades — Chapter Inferno — 1st part
 Saint Seiya: Hades — Chapter Inferno — 2nd part
 Saint Seiya: Hades — Chapter Elysion
 Stratos 4: Return to Base
 Stratos 4: Advance
 Stratos 4: Advance Kanketsu Hen
 Strawberry Marshmallow

 Фільми 
 Bleach: Memories of Nobody
 Bleach: The DiamondDust Rebellion
 Bleach: Fade to Black
 Digimon Tamers: Battle of Adventurers
 Digimon Tamers: Runaway Locomon
 Dōbutsu no Mori
 Millennium Actress
 Naruto: Shippūden the Movie

 Відеоігри 
 Bleach: Heat the Soul
 Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII
 Eternal Sonata
 Hourglass of Summer
 Konjiki no Gash Bell
 Luminous Arc
 Street Fighter IV
 Suikoden V
 Symphonic Rain
 Tatsunoko vs. Capcom

 Дябляж 
 CSI: Crime Scene Investigation
 Шкільний мюзикл

Дискографія

Сингли

Альбоми

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Сейю